Франки — многозначное слово:
 Франки — германское племя;
 Франки (фаранги) — слово, котрое со средневековья использовалось в мусульманских странах для обозначения европейцев;
 Франки — прозвище армян-католиков;
 Франки — прозвище греков-католиков;
 Черкесы-франки — несуществующая сегодня этноконфессиональная группа черкесского народа.
 Франки — деньги: франк — валюта некоторых государств.
 Франки (Franchi) — итальянская фамилия:
 Франки, Авзонио (1821—1895) — итальянский философ, священник, журналист и издатель.
 Франки, Алессандро (1819—1878) — итальянский куриальный кардинал.
 Франки, Артемио (1922—1983) — итальянский футбольный функционер.
 Франки, Карло (более известен как Джимакс; 1938—2021) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Франки, Паола (род. 1953) — итальянская модель, дизайнер, писательница.
 Франки, Франко (1928—1992) — итальянский актёр-комик.
 Франки, Эмиль (1863—1935) — бельгийский государственный деятель и бизнесмен.

См. также 
 Премия Франки — престижная бельгийская премия
 
 Франг